Ни может означать:

 Ни — новогреческое название буквы ню.
 Ни — знак каны.
 НИ-1 — танк, Одесса, 1941 год.
 Вундед-Ни — ручей.
 Ни (или дафла, ниши) — народ в Индии и Бутане.

Фамилия 
  — китайская фамилия.
 Ни, Алексей Геннадьевич (род. 1961) — заслуженный тренер Республики Казахстан (тяжёлая атлетика).
 
 Ни, Виктория (род. 1991) — американская, ранее латвийская, шахматистка.
 Ни, Леонид Павлович (1923—2005) — советский металлург-ученый, доктор технических наук, профессор.
 Ни, Сергей (род. 1975) — советский и узбекистанский футболист.

Имя 
 Дин Ни
 Аморим, Ни

См. также 
 NI (значения)